Bredhån kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredhån (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (22,7 ha)
Bredhån (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,

Se även
Hån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn